

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Heina“ beginnt.

Heina 



 Heina, Arthur (1915–1986), deutscher Schwimmer

Heinas 
 Heinason, Jógvan (1541–1602), Løgmaður der Färöer
 Heinason, Magnus (1545–1589), färöisch-norwegischer Seeheld

Heinat 
 Heinatz, Gundula (* 1969), deutsch-schweizerische Schachspielerin